Die Coral Welsh Open 2017 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker Main Tour 2016/17 und wurden vom 13. bis zum 19. Februar 2017 in der Motorpoint Arena in Cardiff in Wales ausgetragen. Sie waren der vierte und letzte Teil der Home Nations Series in dieser Saison.

Sieger des Turniers war Stuart Bingham, der seinen Kontrahenten Judd Trump letztlich in einem Decider mit 9:8 Frames bezwang.

Preisgeld 
Im Vergleich zur Vorsaison stieg das Preisgeld um 42.000 £. Die Verteilung ist bei allen vier Turnieren der Home Nations Series identisch.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 10.000 £, da beim World Grand Prix 2017 kein Maximum Break gespielt wurde.

Turnierplan

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card
WC = Wild Card

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 snooker.org

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Cardiff
Home Nations Series
Motorpoint Arena Cardiff